Groenen oder Grönen ist der Familienname folgender Personen:

 Jackie Groenen (* 1994), belgische Fußballspielerin niederländischer Herkunft
 Karl Groenen (* 1939), deutscher Landwirt und Politiker (CSU)